Николай Кузьмич Ковалёв (1918—1945) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Николай Ковалёв родился 5 августа 1918 года в деревне Новая Селивановка (ныне — Рогачёвский район Гомельской области Белоруссии). Получил среднее образование, после чего работал техником в депо станции «Жлобин». В 1938 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году окончил военно-политическое училище. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году Ковалёв окончил курсы «Выстрел». К весне 1945 года подполковник Николай Ковалёв командовал 1126-м стрелковым полком 334-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Восточной Пруссии.

В марте 1945 года полк Ковалёва прорвал немецкую оборону у Мазурских озёр, нанеся противнику большие потери. Продолжая развивать наступление, полк преодолел пять линий вражеских траншей и минные поля, после чего вышел к деревне Ленхефен (ныне не существует, находилась в 37 километрах к северо-западу от нынешнего Багратионовска). В районе этой деревни Ковалёв, действуя вместе с небольшой группой бойцов своего полка, уничтожил и взял в плен несколько десятков солдат и офицеров противника, захватил 6 артиллерийских орудий и 14 пулемётов. 17 марта 1945 года Ковалёв погиб в бою. Похоронен в городе Багратионовск Калининградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года подполковник Николай Ковалёв посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью.

В честь Ковалёва названы улицы в Жлобине и Багратионовске Калининградской области.

Примечания

Литература 
 
 Дриго С. В. За подвигом — подвиг. Калининград, 1984. / стр. 127.

Ссылки 

Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные в Багратионовске
Погибшие в боях Великой Отечественной войны